VI. Károly néven ismert uralkodók:
 VI. Károly francia király
 VI. Károly német-római császár, III. Károly néven magyar király, II. Károly néven cseh király
 VI. Károly svéd király